«Greatest Hits» — первый альбом-сборник хитов канадской кантри-певицы Шанайи Твейн. В США и Канаде альбом вышел 8 ноября 2004. В альбом входят три новые песни, которые стали синглами: «Party for Two», «Don’t!» и «I Ain’t No Quitter».

Список песен

Чарты

Продажи

Примечания 

Альбомы Mercury Records
Альбомы Шанайи Твейн
Альбомы на английском языке
Сборники 2004 года
Платиновые альбомы